All the Things She Said – singolo dei Simple Minds del 1986
 All the Things She Said – singolo delle t.A.T.u. del 2002